Castellano puede referirse a:
 El natural de Castilla, o lo perteneciente o relativo a esta región de España.
 El idioma castellano o idioma español.
 El castellano, término para referirse al conjunto de dialectos y acentos del idioma español hablado en España.
 El castellano churro, dialecto del idioma español hablado en las comarcas churras valencianas, en España.
 El castellano meridional, conjunto de dialectos del idioma español hablados en la mitad sur de España.
 El castellano septentrional, conjunto de dialectos del idioma español hablados en la mitad norte de España.
 El español medieval o romance castellano; dialecto románico del que tuvo su origen el idioma español.

Además, puede hacer referencia a:
 El castellano, el vasallo encargado de la guarda, la defensa y el gobierno de una castellanía.
 El castellano, moneda de oro acuñada en España en el sigloXIV.

Enlaces externos